FA WSL 2019-20 var den niende udgave af FA WSL siden ligaen blev etableret i 2010. FA WSL er den højeste liga indenfor fodbold for kvinder i England.

Den 13. marts 2020 annoncerede FA, at på grund af Coronaviruspandemien blev turneringen midlertidigt nedlagt frem til i hvert fald den 3. april 2020. Efter yderligere udskydning blev sæsonen til sidst afsluttet før tid den 25. maj 2020 med umiddelbar virkning. Den 5. juni 2020 blev Chelsea udråbt til mestre, de blev rykket en plads op, og derved kom de foran Manchester City som havde spillet en kamp mere. Dette blev afgjort af FA bestyrelsen på grundlag af en points-per-kamp afgørelse. Manchester City fik tildelt den ene af to pladser til Champions League og Liverpool rykkede ned efter samme metode.

Klubber

Stillingen

Sæsonstatistik

Topscorere

Top assists

Referencer 

FA Women’s Super League
Fodboldsæson 2019-20